hrabstwo Noble (ang. Noble County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Noble (ang. Noble County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Noble (ang. Noble County) w USA, w stanie Oklahoma